Нильс Фредерик Сандер (, 26 сентября 1828, Винтроса, Эребру, Швеция — 30 мая 1900, Стокгольм, Швеция) — шведский поэт, переводчик, искусствовед.

Биография 
Нильс Фредерик Сандер родился в семье хозяина гостиницы Ларса Нильсона и его жены Катрины Ларсдоттер.

Сандер писал стихи, а также переводил на современный шведский язык новогреческую поэзию и Старшую Эдду (1893). С 1889 по 1900 год Нильс Сандер являлся членом Шведской академии, а в 1891 году был избран  почётным членом Södermanlands-Nerikes nation. В 1895 году Нильс заказал гипсовую копию греческого Пирейского льва, выставленную в Историческом музее Стокгольма.

Примечания 

Родившиеся в 1828 году
Умершие в 1900 году
Родившиеся в лене Эребру
Умершие в Стокгольме
Члены Шведской академии
Похороненные на кладбище Норра бегравнингсплатсен
Шведские поэты
Переводчики Швеции
Искусствоведы Швеции